Двоє і війна (), також відомий як Сильніше Полум'я (), — знятий в Україні російський 4-серійний мінісеріал 2007 року. Проект початково планувався як телефільм. Зйомки фільму відбувалися на території Одеси та Криму. Сюжет фільму засновано на повісті 1970 року російського письменника Ігоря Акімова «Легенда про малий гарнізон» ().

Існує також скорочена версія мінісеріалу у вигляді повнометражного фільму під назвою «Ні кроку назад» ().

Сюжет 

Молоді офіцери в перший день німецько-радянської війни опинилися під обстрілом гітлерівців. Герої фільму двічі потрапляють у полон і двічі з нього тікають. Повертаючись у тил, один з офіцерів, Віктор, у поїзді знайомиться з випадковим попутником. Поїзд бомблять — Віктор контужений, а його новий знайомий гине, передавши перед смертю лист для своєї дочки, яку він не бачив багато років.

Після контузії, в госпіталі герой знаходить адресата листа — красуню-доньку його випадкового знайомого; між ними виникає взаємна симпатія, а потім і глибші відчуття. Але наступного ж дня після весілля, Віктора заарештовують. За помилковим звинуваченням він потрапляє у штрафбат, а молода дружина вирушає у школу радисток, для того щоб, можливо, знайти свого чоловіка на фронті.

Кошторис 
 Кошторис фільму за твердженням творців склав $2 мільйони, що робило його одним з найбюджетніших фільмів України у 2007 році.

Посилання 

Телесеріали російською мовою
Телесеріали 2007